Può riferirsi a:
 Palazzo dell'Aeronautica – edificio a Bari
 Palazzo dell'Aeronautica – edificio a Bologna
 Palazzo dell'Aeronautica – edificio a Ferrara
 Palazzo dell'Aeronautica – edificio a Milano
 Palazzo dell'Aeronautica – edificio a Roma